«Детройт Пистонс» — американская профессиональная баскетбольная команда, базирующаяся в Оберн-Хиллс (штат Мичиган). Выступает в Центральном дивизионе Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда принадлежит Тому Горсу и играет домашние матчи в «Литтл Сизарс-арена». Клуб был основан в 1941 году Фредом Золлнером и назывался «Форт-Уэйн Золлнер Пистонс» и выступал в Национальной баскетбольной лиге. В 1948 году команда была переименована в «Форт-Уэйн Пистонс» и вошла в состав Баскетбольной ассоциации Америки, которая объединилась с НБЛ, сформировав НБА. Проведя девять сезонов в Форт-Уэйне, Золлнер в 1957 году перевёз команду в Детройт.

С момента присоединения к НБА, в клубе работало 34 главных тренера. Первым тренером команды в НБА стал Карл Беннет, который возглавлял «Пистонс» всего шесть игр, в которых клуб не одержал ни одной победы. Чак Дэйли является лидером франшизы в регулярном сезоне по числу матчей в качестве тренера (738), количеству выигранных матчей в регулярном чемпионате (467), по количеству матчей в плей-офф (113) и по количеству выигранных игр в плей-офф (71); Флип Сондерс является лидером клуба по проценту победных матчей в регулярном чемпионате (71,5 %). Дэйли и Ларри Браун — единственные тренеры клуба, которые были введены в баскетбольный Зал славы как тренеры. Дэйли был также был выбран одним из 10 лучших тренеров в истории НБА. Рэй Скотт и Рик Карлайл завоёвывали награды Тренер года НБА в сезонах 1973/74 и 2001/02 соответственно. Бывший тренер «Пистонс» Дик Витале был введён в баскетбольный Зал славы как комментатор уже когда покинул «Пистонс». Пятнадцать главных тренеров провели всю карьеру главного тренера в НБА в «Пистонс». Кёрли Армстронг, Рэд Роча, Дик Макгуайр, Дэйв Дебуше, Донни Бутчер, Терри Дишингер, Эрл Ллойд, Скотт и Майкл Карри ранее выступали за клуб в качестве игроков.

Тренеры 

Статистика приведена на конец сезона . В список не включены сезоны в Национальной баскетбольной лиге.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Детройт Пистонс